Cette liste des monstres de Code Lyoko est une liste des sbires de XANA dans la série d'animation française Code Lyoko.

Considérations générales 

Les monstres dans Code Lyoko sont les principaux ennemis utilisés par XANA pour combattre les Lyoko-guerriers sur Lyoko (parfois sur Terre). Ils ont, selon le site officiel, un nombre donné de points de vie (PV). Les monstres ont pour la plupart entre 50 et 100 points de vie (dans le cas des Frôlions, le site officiel précise que le chef d'escadrille a plus de points de vie que les autres ; ce point n'a jamais eu d'effet visible dans la série), les Tarentules en ont 125 ; les Gardiens et la Méduse n'ont jamais pu être détruits par la force brute, mais la Méduse bat en retraite quand elle est touchée par des attaques. Les Gardiens et les Clones polymorphes n'ont pas de symbole précis. Les Gardiens ne peuvent être détruits par des attaques directes, les Clones polymorphes se détruisent de la même façon que les Lyoko-guerriers (quand leurs PV tombent à 0). 
En fait, les points de vie des monstres sont une information qui n'a jamais semblé avoir d'intérêt pratique dans la série : les attaques sur la cible détruisent le monstre quels que soient l'arme employée et le monstre, alors que les coups à d'autre endroits du corps des monstres peuvent les mutiler mais n'ont jamais suffit à les détruire. Jérémie a précisé l'existence des PV dans l'épisode 27 Nouvelle donne en affirmant que la Tarentule en a plus que les autres monstres, mais la plupart des informations viennent du site officiel et non de la série elle-même.

Les monstres représentent un cas typique de l' : ils manquent souvent leurs cibles, et à plus forte raison quand il s'agit d'Aelita. Pire encore, certains vont parfois jusqu'à toucher leurs propres congénères par accident (48 Esprit frappeur). Cette maladresse perpétuelle est un sujet de plaisanteries réguliers chez les Lyoko-guerriers eux-mêmes, qui s'arrêtent parfois au milieu d'un combat pour dresser des commentaires ou s'adresser aux monstres (Odd, notamment, est adepte de cette pratique).

Les monstres ont une intelligence limitée et très probablement pas de conscience, mais montrent au moins des capacités d'analyse, par exemple pour ne pas reproduire une erreur qu'un autre monstre vient de commettre. Dirigés par un général assez doué, comme XANA, Odd (Marabounta) ou William (saison 4), ils constituent une armée disciplinée et efficace. Il a été précisé que certains monstres sont plus intelligents que d'autres.

La façon dont XANA crée ses monstres est inconnue. Seuls les Mantas et les Rampants ont une origine connue:ils jaillissent de la Voûte Céleste de Carthage par éclosion. Les autres monstres sont virtualisés sur place, et apparaissent de la même façon que les Lyoko-guerriers. Les Spectres et les Clones polymorphes sont issus d'impulsions électromagnétiques que XANA envoie à travers les tours, et le Kolosse apparaît en jaillissant de la mer numérique lorsque XANA utilise l'énergie de tous ses Réplikas. De même que les Lyoko-guerriers peuvent se dévirtualiser via le Supercalculateur sans avoir à perdre des PV, XANA peut lui-même dévirtualiser ses monstres (75 Corps céleste). En outre, le nombre de monstres que XANA peut envoyer sur le terrain à la fois tend à augmenter avec la progression de la série : dans la saison 1, il utilisait usuellement des escadrons de 5 Frelions et de 3 Krabes environ; dans les saisons suivantes, il est capable d'aligner une vingtaine de Krabs et plusieurs escadrons de Frelions.

On ignore encore à ce jour si les noms que les Lyoko-guerriers donnent aux monstres sont tous des surnoms choisit par Odd, comme c'est le cas des Tarentules et du Kolosse, ou si c'est réellement le nom que leur attribue le Supercalculateur. La première hypothèse semble plus probable, comme le prouvent apparemment une remarque d'Ulrich à ce sujet dans Sueurs froides et le fait que ce soit Odd qui donne pour la première fois des noms à certains monstres avant une quelconque identification, comme le Krabe dans Le réveil de XANA ou la Méduse dans Terre inconnue.

Ennemis apparus dans la saison 1

Kankrelats 
Les Kankrelats sont des sortes de petites têtes dotées de jambes pesant environ . Ces monstres sont peu rapides, mais disposent d'une puissance de feu suffisante pour donner du fil à retordre, surtout en groupes, même si au fur et à mesure de la série, ils n'apparaîtront presque plus, car peu gênants pour les héros qui se dotent de nouveaux atouts, mais garderont quand même un rôle important, venant souvent se placer en embuscade. Ainsi, un Kankrelat bien caché arrive à dévirtualiser Yumi dans l'épisode 91 Mauvaises Ondes. En outre, ils se déplacent par groupes de cinq. Ils ont un total de 50 points de vie (bien que, dans la série, ils soient aussi fragiles que les Rampants), et sont assez gênants quand ils viennent prêter main-forte à des Krabes ou encore à des Frôlions (dans Contagion, Yumi parvient à vaincre 3 Krabes, mais se fait dévirtualiser par un discret Kankrelat). Comme pour tous les monstres de XANA, il faut logiquement atteindre l'œil de XANA sur leur front pour les détruire d'un coup, mais leur corps est si frêle que n'importe quelle attaque les détruit, même sans toucher la marque.

 Dans l'épisode 26 Faux départ, XANA en matérialise quelques-uns sur Terre, à la suite d'Aelita, elle-même matérialisée pour la première fois dans l'épisode précédent Code Terre.
 Dans l'épisode 83 Superstition, XANA translate des Kankrelats pour défendre le supercalculateur du désert.

Note : les Kankrelats sont non seulement les premiers monstres rencontrés par les Lyoko-Guerriers (et donc les premiers ennemis sur Lyoko apparaissant dans la série), mais aussi les premiers monstres rencontrés par Aelita lorsqu'elle vint seule avec son père dans le monde virtuel. Sur Terre, ils ont une allure de robots, et n'explosent pas une fois détruits, ils restent sur Terre sous la forme de carcasses inoffensives (sources : codelyoko.fr).

Bloks 
Les Bloks sont des cubes montés sur six pattes, ce sont les monstres les plus rencontrés sur Lyoko avec les Krabes et les Kankrelats. Ils sont cependant moins présents dans la saison 2, au profit des Tarentules, plus performantes. Ils sont lents et plutôt bêtes selon Odd, mais possèdent trois attaques possibles, chacune jaillissant de l'un de leurs yeux (seuls trois de leurs quatre yeux sont censés lancer des attaques, tandis que le quatrième est censé être leur point faible, mais il semble que n'importe quel œil touché entraîne leur destruction) :
 Tir de lignées entières de rayons laser.
 Un rayon de glace paralysant temporairement un Lyoko-guerrier et qui peut les dévirtualiser directement.
 Des cercles de feu capables de dévirtualiser directement un Lyoko-guerrier, mais ils ont un diamètre si large qu'il est possible de les éviter en sautant au milieu.
Cependant, leurs crânes, comme pour les Krabes, sont plats et sans défense. Ainsi, un Lyoko-guerrier peut se percher sur le monstre qui est condamné. Mais les Bloks ont trouvé une parade (épisode 80 "Kiwodd") ils tournent très vite sur eux-mêmes afin de faire perdre l'équilibre à leur attaquant.

Krabes 
Les Krabes, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ressemblent plus à des araignées de mer qu'à des crabes. Ils disposent de pas moins de trois canons disposés sur leur tête plate, ainsi que de trois yeux. Leur œil de XANA se situe sur la partie supérieure de leur carapace. Ils disposent de trois types d'attaque :
 Ils peuvent mitrailler avec leurs trois canons séparément
 Ils peuvent aussi concentrer leurs tirs pour un tir plus puissant
 La troisième attaque est un laser situé sous leur ventre, qui ne peut donc pas toucher à distance, fermé par une sorte de trappe grisâtre. Nul ne sait d'où provient l'origine de l'attaque ni comment elle est générée.

Une quatrième attaque peut être ajoutée si on considère leurs pattes qui, en plus de leur permettre d'escalader les surfaces, peuvent servir d'armes de corps à corps, bien que leur puissance exacte soit inconnue, car jamais ses attaques n'ont fauché quelqu'un. En outre, ce sont des monstres d'assez grande taille et relativement intelligents, qui esquivent bien les attaques malgré leur taille (épisode 91 "Mauvaises Ondes").

Ils vont le plus souvent par trois au début de la série, puis variable (dans Les jeux sont faits, XANA en amène une centaine), et ne sont pas faciles à battre. À partir de la saison 2, les Lyoko-guerriers les combattent toujours en véhicule si possible. X.A.N.A. en matérialise trois sur Terre dans l'épisode Mauvaise conduite, mais Ulrich avec l'aide inattendue de William parvient à en détruire un, puis William aide Odd à éliminer le second pendant qu'Ulrich tente d'affronter le dernier chez Yumi. Il n'y parviendra pas et seul la désactivation de la tour lui sauva la vie. Comme les kankrelats, leurs alliés, ils finissent comme carcasses robotiques une fois détruits.

Frôlions 
Comme leur nom l'indique, ils ressemblent à des frelons croisés avec des moustiques. Ils ont cinq paires d'ailes, et disposent de deux attaques :
 Tirer avec le dard de leur abdomen (20 points de dégâts). C'est leur attaque la plus souvent utilisée.
 Lancer par leur trompe un liquide toxique qui retire lentement tous les points de vie de la cible (proportionnellement à la durée d'exposition) utilisée rarement, mais qui était si atypique des Frelons et des moustiques.
Ils attaquent en groupe de cinq en général mais peuvent aller jusqu'à vingt, voir plus. Étant les seuls monstres de la saison 1 à savoir voler, ils sont agiles et difficiles à toucher. On les rencontre de plus en plus souvent au fil de la série, mais ils sont un peu mis de côté vers la saison 4, au profit des Mantas. Ils tirent lentement, mais leur nombre compense facilement ce handicap. Ils sont si frêles que, comme les Kankrelats, un coup encaissé et c'est terminé pour eux. De plus, sans leurs ailes, ils se retrouvent considérablement affaiblis et sont inoffensifs (épisode "Œil pour œil").

Mégatanks 
Le Mégatank est une espèce d'énorme boule en métal. Dès qu'il s'arrête, cela signifie qu'il va commencer à attaquer avec son rayon laser demi-cercle qui  dévirtualise directement la cible On peut cependant remarquer que malgré la puissance de tir de ces monstres, Odd et Yumi en ont déjà subi les ravages dans la saison 1 sans être dévirtualisés : Odd sauve Aelita dans l'épisode "Big Bogue" en prenant le tir de Mégatank circulaire qui lui était destiné, et Yumi, Dans l'épisode Carnet de Bord, Yumi subit un tir frontal qui la met à terre, avant de s'en prendre un second et se faire dévirtualiser. Avant la saison 3, où Aelita obtient l'attaque champ de force, il n'existe que l'esquive pour sortir indemne du tir d'un Mégatank (dans "Contact", par exemple, le sabre d'Ulrich est dévirtualisé sous la pression du rayon). Cependant, pour effectuer ce tir, les Mégatanks doivent s'ouvrir en deux, révélant ainsi la partie de leur corps où se situe l'œil de XANA, qui constitue leur point faible, et ils mettent un court laps de temps à charger leurs tirs colossaux, ce qui laisse du temps aux Lyoko-guerriers de les détruire. Dans la saison 3, ils sont désormais capables de se positionner à l'horizontale, leur tir recouvre alors toute une plate forme et ne s'esquive qu'en sautant très haut et commence à attaquer en écrasant dans cette même saison. XANA les a utilisés dans Code Terre et Contact pour essayer de détruire des tours utilisées par Aelita et Franz Hopper. De plus, ils sont parfois chargés de protéger les tours que XANA active. Ils comptent parmi les monstres les plus redoutés par les héros mais, heureusement pour ceux-ci, ils n'apparaîtront que 2 fois au cours de la saison 4 (73 "Réplika" et 92 "Sueurs froides"). Les monstres si redoutés au début devinrent rapidement des monstres plus aisés à battre. En effet, malgré leurs apparitions dans la saison 4 rares, ils n'ont réussi à décocher aucun laser sur les héros. Ils sont devenus aptes à les détruire.

Gardiens 
Les Gardiens sont parmi les monstres les plus rares de Lyoko (n'apparaissant que dans 2 épisodes de la saison 1), avec la Méduse, le Kalamar et le Kolosse. Il s'agit d'une sorte de sphère jaune et lumineuse.
Ils interviennent seulement pour emprisonner un Lyoko-guerrier (En fait, ils n'ont attaqué que Yumi et Aelita).
À chaque fois qu'ils s'emparent de leur proie, il se mettent à l'abri pour ne pas être découverts.
La personne s'évanouit aussitôt à l'intérieur du monstre. Le seul moyen connu de détruire un gardien est de le forcer à se diviser en deux en créant un leurre de sa proie pour lui faire croire qu'il s'est trompé de cible.
Dans l'épisode 10 Créature de rêve, Aelita se fait emprisonner par un gardien dans le Territoire Montagne. Ses amis ne viennent pas à son secours parce que Jérémie pense qu'Aelita est sur Terre, trompé par un sosie nommé Talia. Yumi, capturée dans l'épisode 7 Problème d'image, fut quant à elle délivrée par Aelita dans ce même épisode.
Dans la série, on ne les voit jamais se déplacer mais on sait que lorsqu'ils le font, ils font une sorte de bruit aigu. Lorsqu'ils sont immobile, des sortes d'éclairs tournent autour du gardien et émettent un bruit d'électricité. La raison pour laquelle ils n'apparaissent plus est probablement que Xana, malgré leurs points de vie illimités, les juge trop faciles à vaincre.

Spectres 
Les Spectres de XANA, bien qu'étudiés par Jérémie, sont les monstres les plus mystérieux et étranges de XANA. La plupart du temps, ils sortent des prises électriques, toujours sous l'apparence d'une fumée dense et noirâtre. C'est le seul monstre à agir exclusivement sur Terre et jamais sur Lyoko. Son apparition sur Terre est la conséquence du lancement d'une attaque par XANA. Ils sont générés par les tours que celui-ci active, et disparaissent donc lorsqu'elles sont désactivées.
Ils peuvent posséder et contrôler (, dans la série) tout corps en y pénétrant, surtout ceux ayant des composantes électriques comme un bulldozer ou un bus (Épisode 4 Carnet de bord et Épisode 6 Cruel dilemme). Ils s'insufflent aussi dans des matières comme du gaz hilarant (Épisode 15 Crise de rire) ou un corps vivant comme un rat ou un chien (Épisode 9 Enragés et Épisode 40 Contagion). Dans la saison 2, les nouveaux pouvoirs de XANA permettent à ses spectres de prendre le contrôle d'êtres humains qui ne sont jamais allés sur Lyoko en fusionnant avec eux, ce qui donne alors des humains contrôlés par XANA et dotés de facultés inhabituelles : force et vitesse surhumaines, projections d'arcs électriques, pixelisation de leurs corps ... Cependant, Jérémie apprend lui aussi à en créer en activant lui-même des tours (Épisode 47 Au meilleur de sa forme).

Les spectres sont considérés comme les incarnations de XANA sur Terre, et, à ce titre, elles sont directement connectées à lui : ainsi, lorsque XANA quitte Lyoko dans Réminiscence, un immense spectre s'extirpe de l'Usine et part dans le ciel. De même, lorsque Jérémie envoie son programme multi-agent détruire XANA dans le Réseau, le Spectre occupant William jaillit du jeune homme en prenant la forme d'un humanoïde agité de convulsions, puis d'un visage agonisant, avant de disparaître.

Clones polymorphes 
Les clones polymorphes sont une variante des spectres de XANA très dangereuse car ils peuvent prendre la forme de nos héros. Ce monstre peut changer de forme à volonté pour adopter la forme de n'importe qui, y compris les Lyoko-guerriers, et même aller sur Lyoko avec les mêmes pouvoirs. Outre ces caractéristiques, ils peuvent se battre sur Terre avec les mêmes aptitudes qu'un humain xanatifié : corps pixelisé, force et vitesse surhumaines, projection de foudre par les mains. Ils peuvent en plus se transformer en spectres ordinaires pour se déplacer plus vite et passer par les fils électriques. En dehors d'une forte faiblesse aux attaques électriques, qui peuvent les neutraliser pour un temps limité, ils sont presque invincibles, et ne peuvent être détruits que par la désactivation de la tour qui les génère. Néanmoins, c'est dans l'infiltration et la manipulation qu'ils excellent vraiment.

Malgré quelques attaques dans la saison 1, notamment dans l'épisode 7 Problème d'image, la première mémorable utilisation de ce monstre se trouve dans l'épisode 43 Mon meilleur ennemi, où XANA utilise un clone pour semer la zizanie parmi les Lyoko-guerriers.Odd et Ulrich voient Jérémie qui embrasse Heidi, Jérémie voit Aelita qui embrasse Nicolas, William voit Yumi qui embrasse Matthias, et va le raconter à Ulrich, et, enfin, Yumi voit Ulrich embrassant Sissi. Mais tous ceux qui ont embrassé étaient le clone qui se transformait en nos héros. Heureusement, Ulrich, Odd, Yumi et Jérémie comprennent juste à temps le piège de leur ennemi, pendant que le clone se transforme en Jérémie qui file à l'Ermitage pour trouver Aelita, la convaincre d'aller sur Lyoko pour soi-disant désactiver une tour. En réalité, il compte la livrer à la Méduse pour lui voler sa mémoire.
Le groupe arrive pendant qu'il partent vers l'usine. Mais le clone de XANA avait commis une erreur : il avait embrassé Aelita sans hésitation. Estimant que le vrai Jérémie n'aurait jamais osé, Aelita reconnaît le clone et part avec le groupe.
La fin se termine bien et Aelita embrasse le vrai Jérémie (sur la bouche !)
Mais c'est ce qui prouve que les clones sont très dangereux ...

XANA a réutilisé plusieurs fois ce monstre, généralement pour duper ses adversaires, notamment dans Franz Hopper, où il leur fait croire au retour de Franz Hopper. Jérémie déjoue le piège avec l'aide d'Aelita, et la tour est désactivée au moment où le clone, sous sa forme de spectre, tentait de tuer Jérémie par étouffement.
Dans Révélation, le virus capture Odd sur Terre et le remplace par un clone polymorphe, qui se fait virtualiser sur le Territoire Montagne à sa place. Une fois sur Lyoko, le clone dévirtualise Yumi, prend l'aspect d'Ulrich et combat celui-ci. Le vrai Ulrich gagne finalement en usant d'une prise de penchak-silat pour lui voler un sabre (le clone lui avait pris le sien) et l'achever.
Dans la saison 3, XANA envoie un clone qui prend l'aspect de Jérémie, neutralise le vrai (pour un temps) et piège les Lyoko-guerriers, ce qui entraîne la disparition du Territoire Montagne. Il ne se transforme pas au cours de l'épisode, et disparaît avec un sourire machiavélique lorsque la tour le contrôlant est effacée par le code XANA.
On découvre dans Mauvaise réplique que les clones polymorphes, comme les spectres, ne sont pas uniquement des monstres de XANA : Jérémie peut également en créer en activant des tours. Ainsi, il crée un clone de lui-même, puis de William pour remplacer celui-ci : c'est la première apparition d'un clone polymorphe du côté des Lyoko-guerriers.

Par la suite, XANA a réutilisé à plusieurs reprises des clones polymorphes, très souvent dans le but de capturer Aelita.

Ennemis apparus dans la saison 2

Tarentules 
Les Tarentules sont de nouveaux monstres de XANA créés dans Nouvelle donne. Elles n'ont jamais été identifiées, mais ont reçu d'Odd le surnom de Tarentules en raison de leur ressemblance avec des araignées ; et c'est donc ainsi que l'on les nomme tout au long de la série.
Les Tarentules sont plus intelligentes que les autres monstres de XANA, possèdent plus de points de vie (125 au lieu de 50) et sont beaucoup plus difficiles à battre. Chacune de leurs pattes possède un laser à son extrémité qui enlève environ 20 à 30 PV chacun (dans Code Lyoko Évolution, elles ne tireront plus de laser de leurs pattes, mais de leur œil de XANA). Pour attaquer, la Tarentule lève ses deux pattes avant et tire un peu à la façon d'une mitraillette, ce qui lui permet de lâcher de puissantes rafales qui sont fatales à la cible si celle-ci la reçoit de plein fouet. Dans Nouvelle donne, un seul de ces monstres a déjà dévirtualisé tous les Lyoko-guerriers en un combat. Même en véhicule, il est difficile de venir à bout de 6 Tarentules, bien que les Lyoko-guerriers se débrouillent de mieux en mieux contre ces créatures (en fait, "Nouvelle Donne" est le seul épisode où un monstre vient, à lui seul, à bout de tous les lyoko-guerriers.) Elles peuvent se mettre debout pour tirer tout en se déplaçant. Leur polyvalence leur permet même de tirer des rafales en marchant, en se levant sur leurs pattes arrière. Elles poussent des grognements assez distincts.

Rampants 
Les Rampants sont des créatures mi-organiques, mi-robotiques. Ils ont une allure à mi-chemin entre des limaces et des grenouilles. Ils ne peuvent se mouvoir que dans Carthage, dont ils sont les gardiens. Leur arme est un laser qui se trouve dans leur bouche. Leur puissance est compensée par leur fragilité : Il suffit d'une attaque lancée n'importe où sur leur corps pour les détruire. Ils sont au départ peu nombreux, mais le sont plus à chaque retour sur le  Territoire. Leur pattes sont terminées de crochets qui leur permettent d'escalader n'importe quelle surface, y compris les murs et les plafonds, ce qui fait qu'on les voit rarement arriver. Ils apparaissent à la manière des Mantas par éclosion hors de la voute céleste du territoire. Ils participeront a la destruction du cœur de Lyoko en détruisant les deux barrières de protection pour laisser William xanatifié détruire le cœur. Malgré leurs apparences de plus en plus fréquentes au fil des saisons, après la destruction du Cœur, ils n'apparaissent pratiquement plus, n'étant présents qu'une seule fois pour détruire le Skidbladnir. C'est dû au fait que le  est mis en retrait dans la série et que la partie combat pour atteindre la Clé de Carthage est révolue.

Mantas 
Les Mantas sont des créatures résidant dans Carthage. Second monstre avec les Frôlions à pouvoir voler, ces créatures bleues et blanches (noire et blanche pour la Manta chevauchée par William) semblent flotter sur l'air et agissent toujours par trio. Leur taille les rend faciles à prendre pour cible, mais il reste plus aisé d'atteindre leur cible dorsale en étant sur un véhicule. Elles entrent en jeu à chaque fois que nos amis viennent chercher des informations sur l'interface du  Territoire. Elles surgissent toujours à travers le ciel numérique de Carthage, et ne laissent nos héros en paix qu'une fois que ceux-ci se sont engouffrés dans un tunnel ou ont été mis hors-course. Elles ne sont jamais allées combattre dans Carthage lui-même excepté dans la salle du Cœur. Elles n'ont quitté Carthage que deux fois dans les 3 premières saisons :
 Pour retenir Aelita sur la Banquise, pour le compte de la Méduse.
 Pour amener Aelita xanatifiée à la tour de passage du Désert.

Elles peuvent pondre des mines qui explosent en plein vol. Dans la saison 4, les Mantas sortent de plus en plus souvent du  Territoire pour se rendre sur les Territoires de surface, puis sur les Réplikas. Malgré leurs apparitions et leur résistance (on leur apprend même un nouveau pouvoir, celui de rendre fou les gens en se collant ventre à ventre dans l'épisode 60 Tarentule au plafond), elles en restent assez fragiles. Elles sont notamment remarquables dans l'épisode 89, où elles font un fantastique vol en rase-motte afin de piéger Aelita. Mais si elles touchent le sol avec leur ventre, c'est fini pour elles, elles explosent directement.

Odd a trouvé le moyen de se faire obéir des Mantas et s'en servir comme véhicule en montant sur leurs dos et en les griffant dans la direction qu'il souhaite prendre(ex: un coup de griffe de la droite vers la gauche pour aller à gauche ou vers l'arrière pour monter). Plus tard, XANA copiera l'idée en donnant une Manta obéissante à William xanatifié (voir ci-dessous). Elles feront équipe avec le Kolosse lors de la dernière bataille contre XANA. Ce seront également des Mantas qui porteront le coup fatal à Franz Hopper alors que celui-ci, s'exposant volontairement au danger, fournit l'énergie nécessaire au lancement du programme multi-agents de Jérémie pour détruire XANA. Elles resteront des ennemis à part entière et même Odd, dans l'épisode 94, du haut de sa longue expérience des combats, n'arrive pas à tirer sur elles et se fait dévirtualiser par l'une d'entre elles.

Dans Code Lyoko Évolution, les Mantas pourront nager dans la mer numérique sans être détruites.

La Méduse 
Comme une vraie méduse, ce monstre possède 8 tentacules, capables de se régénérer, d'une longueur qui frôle les  lui permettant d'immobiliser et paralyser sa victime au-dessus du sol pour lui voler les informations voulues de sa mémoire ou de son ADN.
Dans sa boîte crânienne se trouve une sorte de cerveau, réceptacle de la mémoire qu'elle vole à Aelita.
La Méduse est un monstre étrange, et très probablement unique. Sa taille réelle avoisine 10 m mais le fait qu'elle se déplace à  du sol environ fait croire ce monstre très grand. Elle n'a jamais été détruite par les Lyoko-Guerrier (Les scénaristes ont toutefois révélé qu'elle était juste très résistante, et non indestructible ... ), car elle choisit généralement de fuir quand elle est confrontée à plus d'un d'entre eux. Si elle apparait dans la saison 2, elle sera réutilisée dans toutes les saisons qui suivront (elle est vraisemblablement unique), et cela à des fins toujours très différentes :
 Dans la saison 2, son but est de voler la mémoire d'Aelita, qui renferme les clés de Lyoko, dont XANA a besoin pour sortir du Supercalculateur. Elle se déplace souvent en compagnie d'autres monstres, là où Aelita se trouve et ne cessera de harceler l'héroïne. Elle émet un bruit rauque en permanence qui permet de l'entendre approcher. Elle réussit à voler la mémoire d'Aelita au terme de la saison 2 (Épisode 52 Réminiscence), ce qui entraîne la fuite de XANA du supercalculateur pour le réseau.
La Méduse réapparaît dans la saison 3 pour  Aelita et l'obliger ainsi à entrer dans une tour de passage pour taper le Code XANA, afin d'effacer les territoires de surface. La dernière apparition de ce monstre dans la saison 3 a été dans Dernier round, où elle a soumis William au contrôle de XANA.

On apprend dans la saison 4 que la Méduse peut aspirer l'énergie du Skidbladnir jusqu'à destruction. Elle tente de le faire une unique fois dans l'épisode 76 Le lac, mais le programme de renforcement des boucliers du Skid la repousse. On peut tout juste voir ses tentacules disparaître après qu'elle a été catapultée par la force du bouclier, ce qui laisse supposer sa mort (ou sa dévirtualisation) ...Il s'avère finalement qu'elle est toujours là dans l'épisode 90 Médusée, où elle intervient pour xanatifier Aelita et la forcer à se jeter elle-même dans la Mer numérique (Peut-être a-t-elle été détruite dans Le lac et recrée par XANA dans Médusée). Les Lyoko-guerriers seront surpris de retrouver ce monstre, qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Mais ce bref retour sera sa dernière apparition, et on suppose désormais qu'elle a disparu avec XANA. Elle demeurera le monstre le plus résistant connu. Dans Code Lyoko Evolution, elle apparaît uniquement dans l'épisode 22 Mutinerie ou elle a xanatifié une nouvelle fois William (à noter qu'elle a planté ses tentacules dans le dos de ce dernier) mais cette fois si, Yumi sauve William à temps en lui coupant les tentacules et détruit la Méduse une bonne fois pour toutes.

Ennemis apparus dans la saison 4

William 
William arrive sur Lyoko dans le  , il est avec les lyoko-guerriers (il est virtualisé avec Aelita pour aller défendre le cœur de Lyoko attaqué) mais en voulant affronter la méduse, il se fait attraper puis xanatifier et le sera définitivement après la destruction du coeur de Lyoko dans le dernier épisode de la saison 3. Il est désormais contre les lyoko-guerriers ayant à sa disposition, une Manta Noire. Au bout de plusieurs combats, Jérémie et les autres parviennent à le sauver. Dans Code Lyoko Evolution, il fait partie intégrante des Lyoko-Guerriers.

Black Manta 
Dans la saison 4, à partir de l'épisode 66 Renaissance, William, Xana-guerrier, utilise une Manta noire comme monture pour compenser son absence de véhicule. Cette Manta n'a apparemment rien de particulier par rapport aux Mantas ordinaires, à part que toutes les parties normalement bleues de son corps sont noires. On peut bien sûr supposer qu'elle est plus forte que les Mantas normales, mais ce n'est pas une certitude (Ex: elle se laisse dresser par Odd aussi facilement que les autres mantas). William la chevauche debout, et s'accroche à elle grâce à des rennes qu'il crée en Supersmoke. Il ne semble pas avoir à la guider, car elle agit très bien toute seule. Il ne peut y en avoir qu'une seule à la fois, mais si elle est détruite, XANA peut facilement en créer une nouvelle pour William au bout de quelques jours.Même sans son cavalier, elle peut se battre, généralement aux côtés de ses camarades Mantas normales. En outre, elle rejoint William à chaque fois que celui-ci l'appelle en criant : .

Kongres 
Les Kongres sont des monstres qui vivent exclusivement dans la mer numérique, où ils nagent avec pour mission de pourchasser les intrus (entre autres, les Lyoko-guerriers). Leur apparence est basée sur celle des créatures des grands fonds marins : crocs très longs, yeux étincelants, corps de serpents de mer bleu luisant. Ils attaquent en tirant des doubles rafales de laser depuis leurs yeux. Il s'agit des premiers monstres que les Lyoko-guerriers croisent dans la Mer numérique. Chose curieuse, leur œil de XANA se trouve sur leur queue, ce qui les rend difficilement touchables, bien que les torpilles puissent facilement les détruire en les touchant n'importe où sur leurs corps. Contrairement à ce que l'on croit, ils ne se servent jamais de leurs dents.

Rekins 
Les Rekins sont un autre type de monstres que l'on peut croiser dans la mer numérique. Comme l'indique leur nom, ils ressemblent à des requins : noirs, dotés d'un aileron et d'une queue, laquelle est néanmoins dépourvue de nageoire. Ils sont assez petits, dotés de mâchoires aux grandes dents acérées et d'un canon laser présent dans leur bouche. Leur œil de XANA est sur leur museau. Ils jouent dans la Mer numérique le même rôle que les Kankrelats : Ils se déplacent en grand nombre et harcèlent les héros. Ce sont aussi les gardes du corps attitrés du Kalamar et du Rorkal (le vaisseau de William dans la mer numérique)...

Kalamar 
Le Kalamar est le troisième type de monstre que l'on peut trouver dans le Réseau. Il ressemble à un calmar à quatre tentacules mécaniques articulés, dont il se sert pour se poser sur le Skidbladnir et faire un trou dedans pour que l'eau du Réseau rentre dedans et virtualise à jamais les passagers. Néanmoins, les boucliers du vaisseau peuvent bloquer ce genre d'attaque. De plus, il ne peut pas attaquer autrement, et doit donc être escorté perpétuellement pour échapper à la destruction, ce qui en fait davantage une sorte de pièce stratégique qu'un monstre, de même qu'un bélier dans une armée. Il fait son unique apparition dans l'épisode 90 Cousins ennemis, avant d'être éliminé à coups de torpilles par les Navskids des Lyoko-guerriers.

Kolosse 

Le Kolosse est un géant humanoïde, créé par XANA en utilisant l'énergie de ses centaines de Réplikas présents dans le réseau. Par conséquent, on considère qu'il est unique, et il est de toute façon peu probable que XANA ait assez d'énergie pour en créer plusieurs à la fois. Il possède une force proportionnelle à sa taille (une cinquantaine de mètres, mesurés en considérant la taille d'un Lyoko-guerrier), et semble constitué de pierre et de lave en fusion. Contrairement aux autres monstres, il possède deux symboles de XANA principaux, un au milieu de la tête, l'autre sur son bras-lame. Toucher une seule de ces cibles le fait ralentir. D'un côté, sa taille est un avantage, il peut tout détruire d'un revers de main, le Skidbladnir en subit les conséquences dans l'épisode 93 "Retour" ainsi qu'une tour dans l'épisode précédent qui s’enfonce dans le sol sous la pression de sa main ; mais de l'autre, sa taille est un inconvénient, il est lent à attaquer, et peut être escaladé comme une vulgaire montagne, le rendant vulnérable.

Il est baptisé par Odd , bien qu'Ulrich lui précise que Costaud prend un "C".

Ulrich réussit finalement à le terrasser dans l'épisode 94 "Contre-attaque" en plantant successivement un de ses katanas dans chacune des cibles de XANA du monstre. Contrairement aux autres monstres, le Kolosse n'est pas dévirtualisé à sa mort, mais tombe au sol, la lave qui le compose refroidissant et devenant dure comme la pierre.

Ennemis apparus dans Code Lyoko Évolution 
Les Mégatanks, les Krabes, les Tarentules, les Blocks et les Kankrelats font leur retour et d'autres nouveaux monstres feront leur apparition.

Ninjas 
Les ninjas sont les gardiens de la salle du cœur de Cortex. Ils apparaitront pour la première fois dans l'épisode 8. Ils ont une forme humanoïde et ils sont armés de deux sabres. Yumi et Ulrich ne feront pas le poids face à eux et se feront dévirtualiser.
À noter que le nom de "Ninja" n'est pas encore mentionné dans la série et cela jusqu'à l'épisode 14 "Intrusion".

Dans l'épisode 10, Odd, Yumi et William n'arrivent pas à toucher les "ninjas". Ulrich, revenu de sa compétition de karaté, se sert alors de ce que Jim lui a enseigné : seul les robots agissent avec prévision, les humains peuvent être imprévisibles parfois. Or ces Ninjas sont imprévisibles. Il en déduit donc que ce sont des humains virtualisés comme les lyoko-guerriers. Après s'être fait conseillée par Ulrich, Yumi réussit à dévirtualiser les trois ninjas. Nous découvrons à la fin de l'épisode une vidéo qui prouve ce qu'Ulrich a affirmé : les ninjas sont des humains envoyés sur le Cortex par le scientifique Tyron, ex-collègue de Franz Hopper.

Ennemis apparus dans les jeux vidéo de Code Lyoko 

De nouveaux monstres ont été introduits à l'occasion de la sortie des différents jeux vidéo extraits de la série, comme Code Lyoko sur Nintendo DS et Code Lyoko : Plongez vers l'infini sur PS2 et Wii.

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
  Dossier d'étude des monstres de Lyoko sur CodeLyoko.fr
  Monstres de Lyoko sur CodeLyoko.net

Créature de dessin animé
Code Lyoko